

Carriera

Club
Nella stagione 2012-2013 ha giocato 2 partite in massima divisione spagnola con la maglia del . Nella stagione successiva debutta in Europa League.

Nazionale
Con l'Under-20 spagnola ha preso parte ai Mondiali 2013.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 25 ottobre 2021.

Note

Collegamenti esterni